Wolf nebo Wolff (německy vlk) může znamenat:

příjmení
 Aaron Wolf (* 1996) – japonský zápasník–judista amerického původu
 Achille Wolf (1832/4–1891) – rakouský architekt a stavitel
 Antonín Wolf (1858–1939) – český hudební pedagog
 Antonín Raimund Wolf (1865–1924) – český akademický malíř
 Armin Wolf (* 1966) – rakouský televizní moderátor stanice ORF
 Daniel Wolf (* 1991) – český orientační běžec
 David Wolf (* 1956) – americký astronaut
 Destani Wolf – americká zpěvačka
 Emil Wolf (1922–2018) – česko-americký fyzik, který se věnuje zejména fyzikální optice
 Enrique Wolff (* 1949) – argentinský fotbalista
 Ermanno Wolf-Ferrari (1876–1948) – italský hudební skladatel
 Ernst Wilhelm Wolf (1735–1792) – německý koncertní mistr a skladatel
 Étienne Wolff (1904–1996) – francouzský biolog
 František Wolf (1904–1989) – český matematik a exulant
 František Wolff (1728–1781) – český jezuita
 Friedrich Wolf (1888-1953) - německý spisovatel a dramatik
 Friedrich August Wolf (1759–1824) – německý klasický filolog
 Gene Wolfe (1931–2019) – americký spisovatel
 Helga Maria Wolf (* 1951) – rakouská novinářka, etnoložka a spisovatelka
 Hieronymus Wolf (1516–1580) – německý historik a humanista
 Howlin' Wolf (Chester Arthur Burnett; 1910–1976) – americký bluesový hudebník, zpěvák a skladatel
 Hugo Wolf (1860–1903) – rakouský hudební skladatel
 Charles Wolf (1827–1918) – francouzský astronom
 Christian Wolff (1679–1754) – německý osvícenský filozof
 Jan Wolf – více různých osobností
 J. J. Wolf (* 1998) – americký tenista
 Jaromír Wolf (1919–1990) – český lékař, horolezec, spisovatel, publicista a woodcrafter
 Jiří Wolf (* 1952) – signatář Charty 77 a politický vězeň
 Jiří Wolf (sochař) (* 1944) – český sochař a keramik
 Johann Rudolf Wolf viz Rudolf Wolf (1816–1893) – švýcarský astronom a matematik
 Josef Wolf – více různých osobností
 Karl Hermann Wolf (1862–1941) – rakouský a český novinář a politik
 Karl Wolf (* 1979) – kanadský zpěvák
 Karl Wolff (1900–1984) – německý generál zbraní SS
 Kati Wolf (* 1974) – maďarská zpěvačka
 Larry Wolff (* 1957) – americký historik a vysokoškolský pedagog
 Leon Wolf (1883–1968) – československý politik a poslanec
 Ludvík Wolf (* 1939) – československý zápasník, judista
 Maria Carolina Wolfová (1742–1820) – německá zpěvačka, klavíristka a skladatelka
 Martin Wolf (* 1946) – britský novinář, komentátor deníku Financial Times
 Martin Paul Wolf (1908–???) – nacistický úředník v Úřadu říšského protektora
 Max Wolf (1863–1932) – německý astronom
 Michael Wolf (fotograf) (1954–2019) – německý fotograf
 Nat Wolff (* 1994) – americký herec, zpěvák, skladatel a hudebník
 Patrick Wolf (* 1983) – britský hudebník
 Petr Wolf (* 1960) – český politik a pedagog
 Rudolf Wolf (1816–1893) – švýcarský astronom a matematik
 Tilo Wolff (* 1972) – německý hudebník, žijící ve Švýcarsku
 Theodor Wolf – více různých osobností
 Tom Wolf (*1948) – americký politik
 Václav Wolf (1937–2019) – český římskokatolický kněz a profesor teologie
 Václav Volf (1856) (1856–1926) – armádní důstojník, ředitel a inspektor hřebčínů
 Vladimír Wolf (1942–2019) – historik, archivář, vysokoškolský profesor

přechýlený tvar
 Hillary Wolfová – americká herečka a zápasnice – judistka
 Christa Wolfová (Christa Ihlenfeld; 1929–2011) – německá spisovatelka
 Jenny Wolfová (* 1979) – německá rychlobruslařka
 Naomi Wolfová (* 1962) – americká spisovatelka
 Maria Carolina Wolfová (1742–1820) – německá pěvkyně, klavíristka a hudební skladatelka
 Paula Wolf-Kalmarová (1881–1931) – rakouská šachová mistryně
 Pavlína Wolfová (* 1971) – česká redaktorka a moderátorka
 Sigrid Wolfová (* 1964) – rakouská alpská lyžařka
 Zora Wolfová (1928–2012) – překladatelka z angličtiny a nakladatelská redaktorka

astronomické objekty
 Mons Wolff – horský masiv na přivrácené straně Měsíce
 Wolf 359 – hvězda v souhvězdí Lva
 Wolf–Lundmark-Melotte – nepravidelná galaxie z Místní skupiny galaxií
 Wolfova–Rayetova hvězda – velmi hmotná hvězda hlavní posloupnosti
 Wolfova–Rayetova mlhovina – mlhovina obklopující Wolfovu–Rayetovu hvězdu

stavby
 Vila Wolf Kadaň
 Vila Wolf Praha

vojenství
 Sea Wolf – námořní protiletadlový raketový komplet
 Třída Sea Wolf – raketové čluny singapurského námořnictva
 Třída Wolf – třída torpédoborců nizozemského námořnictva z období první světové války

jiné významy
 Hartford Wolf Pack – americký klub ledního hokeje
 Hřbitov Wolf – historický hřbitov v Baxter County, v Arkansasu. 
 She Wolf – singl zpěvačky Shakiry
 Timber Wolf – značka žvýkacího tabáku
 Wolf (sopka) – v souostroví Galapágy, Ecuador
 Wolf (stáj) – bývalý tým Formule 1
 Wolf Alice – britská rocková skupina
 Wolf PAC – americký PAC (political action committee – výbor pro politickou akci)
 Wolf WR1 – monopost Waltera Wolfa, účastník závodů Formule 1
 Wolffova-Kižněrova redukce – chemická redukce aldehydů či ketonů na alkany
 Wolffův vývod
 Wolfova cena za vědy a umění
 Wolfova lavička – jedna z kamenných lavic v lázeňských lesích města Karlovy Vary
 Teen Wolf – seriál americké stanice MTV pro mladé, v Česku vysíláno pod názvem Vlčí mládě

Související články 
 Volf
 Wolfe
 Vlk (příjmení)

Externí odkazy 
 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení